Vepsä peut signifier:

Toponymes 
 Vepsä, Langue finnoise de la baltique
 Vepsä, village du Raïon de Lomonossov
 Vepsä, village de Kuhmo
 Vepsä, village de  Tohmajärvi
 Vepsä, île et quartier de Turku
 Vepsä,  village et quartier d'Oulu

Patronymes 
 Kari Vepsä (s. 1952), musicien
 Ritva Vepsä (1941–2016), actrice